Round kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank E. Round
 Philip D. Round
 Frank Eric Round

Robotskapade auktorsförkortningar